Rambler – amerykańska marka samochodów produkowanych w latach 1902-1914 oraz 1950-1969
 rambler – klasa jachtów
 Rambler – album amerykańskiego gitarzysty jazzowego Billa Frisella
 Rambler –  rosyjski portal internetowy